LBOK steht für:
 Lokalbahn Ostrau–Karwin
 Bahnhof Börnecke (Harz) (DS100-Code), Bahnhof in Börnecke an der Bahnstrecke Halberstadt–Blankenburg

LBOk steht für:
 LBOk-1, polnisches Bomblet

Abkürzung